Дхемаджи:

 Дхемаджи — город в индийском штате Ассам. 
 Дхемаджи — округ в индийском штате Ассам.